Louis Deschamps peut désigner :
 Louis Deschamps (1846-1902), un peintre français ;
 Louis Deschamps (1851-1933), un industriel français ;
 Louis Deschamps (1878-1925), un homme politique français.